Японо-маньчжурский дипломатический протокол () был подписан 15 сентября 1932 года между Японией и Маньчжоу-го. Договор подтвердил признание Японией Маньчжоу-го, образованного после японского вторжения в Маньчжурию в 1931 году, 1 марта 1932 года. Договор определил совместную оборону, разрешил присутствие японских войск на железнодорожных станциях, и тем самым закрепил оккупацию.

Со стороны Японии договор подписывал Нобуёси Муто, со стороны Маньчжоу-го — Чжэн Сяосюй.

Текст (на японском)

Текст (на русском)

Примечания

Ссылки 
 Текст договора

Международные договоры Японии
История Маньчжурии
Японская империя
Международные договоры XX века
1932 год в политике
Сентябрь 1932 года